Abierto Zapopan 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Abierto Zapopan rozgrywany w dniach 21–27 lutego 2022 roku w Guadalajarze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 239 477 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Meksyku